Jan van Kessel (1641-1680), een Nederlandse tekenaar en schilder
Jan van Kessel (1626-1679), een Vlaamse schilder

Zie ook 
Jan van Kessel